

Algemeen 
 Po (voorwerp), om urine en ontlasting in op te vangen
 Po (2016), een Amerikaanse film uit 2016

Personen en personages 
 Kimberly Po, een tennisspeelster uit de Verenigde Staten
 Fernão do Pó, een Portugees ontdekkingsreiziger
 Li Bai, ook Li Po genoemd, een Chinees dichter
 een personage uit de Teletubbies
 Po, bekend van de serie en film Kung Fu Panda

Geografie 
 Po (rivier), een rivier in Italië
 Po (departement), een voormalig departement van Frankrijk in Italië genoemd naar de rivier Po
 Pô (departement), een departement van Burkina Faso
 Pô, de hoofdplaats van het gelijknamige departement
 Pó (Bombarral), een plaats in de Portugese gemeente Bombarral
 Po Toi, het belangrijkste van de Po Toi-eilanden in Hongkong

Organisaties en merken 
 Sciences Po, een universitair opleidingsinstituut in Parijs
 PO (motorfietsmerk), een historisch motorfietsmerk
 Burgerplatform (Platforma Obywatelska), een Poolse politieke partij
 Publieke Omroep, een Nederlands omroepstelsel, nu Nederlands publiek omroepbestel (NPO)
 Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, een voormalige spoorwegmaatschappij

Afkortingen en codes 
 Polonium, een scheikundig element met symbool Po
 Plastische opvoeding, een schoolvak
 Praktische opdracht, een schriftelijk werkstuk in het Nederlandse onderwijs 
 Basisonderwijs (primair onderwijs)
 Play-off, een term uit de sport
 Per os (p.o.): door de mond, een medische term
 Periodiek onderhoud, zie Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties
 Product Owner, een rol binnen Scrum

Zie ook 
 Pho (doorverwijspagina)
 POH (doorverwijspagina)
 Pau, uitgesproken als Po (doorverwijspagina)
 Pauh (doorverwijspagina)